Popești se poate referi la:

Vezi și 
 Pop (dezambiguizare)
 Popa (nume de familie)
 Popeni (dezambiguizare)
 Popescu (nume de familie)
 Popovici (dezambiguizare)
 Popoviciu (nume de familie)

Toponime românești